Яаков Агам, урожд. Яаков Гипштейн (иврит יעקב אגם, род. 11 мая 1928 г. , Палестина, ныне Израиль) — современный израильский художник, один из создателей кинетического искусства.

Жизнь и творчество 
Я. Гипштейн родился в британской Палестине в семье раввина и каббалиста, глубоко верующего человека. В 1946—1949 годах он изучает искусство в Художественной школе Бецалель под руководством Мордехая Ардона. Продолжает своё образование в цюрихской Школе прикладного искусства у Иоганнеса Иттена — как и М.Ардон, приверженца немецкой конструктивистской школы Баухаус. В этот период Я.Агам находился под влиянием эстетико-математической теории искусства, разработанной Максом Биллом. В 1951 году художник приезжает в Париж и живёт там до сих пор. У него есть дочь и двое сыновей, одним из которых является фотограф Рон Агам. В Париже Я.Агам занимается в Мастерской абстрактного искусства (Atelier d’art abstrait) и в Академии де ла Гранд Шомьер. В 1953 году состоялась его первая персональная выставка в парижской галерее Кравен. В 1955 Я.Агам принимает участие в первой международной выставке кинетического искусства в галерее Дени Рене в Париже. В 1964 году он выставляется на международной выставке современного искусства documenta III в Касселе.

С начала 1950-х годов Я.Агам проявляет интерес к различным кинетическим, механическим элементам и возможности их использования при создании художественных произведений. Так возникли его работы звуковых и осязаемых картин, которые меняются от прикосновения, а также произведения, в которых соединены световые, звуковые и водные элементы (например, звуковой фонтан La Defense, в Париже, 1976). Художник в своих работах часто использует акриловые краски, открывающие большие возможности для передачи световых эффектов и прозрачности цвета.

Художник находится в постоянном поиске новых форм для художественного самовыражения, связывающих искусство и технику, форму и цвет. Он создаёт в стиле оп-арт рельефные, перфорированные, веерообразные полотна, позволяющие наблюдателю при изменении своей позиции открывать для себя постоянно в этих работах что-то новое, стать для себя «первооткрывателем» художественного произведения.

Награды 
 1963 Премия «за творческий поиск в искусстве» на биеннале в Сан-Паулу
 1970 Первая премия на международном фестивале живописи в Кань-сюр-Мер

Примечания

Литература 
 Yaacov Agam: Texte des Künstlers. Übersetzt von Hans G. Schürmann. Griffon, Neuchatel 1962. (с пластинкой Transformes musicales.)
 Yaacov Agam: Bilder und Skulpturen. Katalog. Städtische Kunsthalle, Düsseldorf 1973.
 Yaacow Agam und Bernard Mandelbaum: Art and Judaism. A Conversation Between Yaacov Agam and Bernard Mandelbaum. B.L.D., New York o.J.
 Homage to Yaacov Agam. Leon Amiel Publishers, New York 1981 ISBN 0-8148-0751-8
 Galérie Denise René: Mes anneés 50. Galérie Denise René, Paris 1988.
 Hans Mayer (изд.):Vom Konstruktivismus zur Kinetik 1917 bis 1967. Selbstverlag u. Galerie Denise René, Krefeld 1967.
 Günter Metken: Agam. Kunst heute Bd. 23, Hatje, Stuttgart 1977.

Галерея 

Художники Израиля
Кинетическое искусство
Художники-абстракционисты
Оп-Арт
Выпускники Академии Бецалель
Художники Оп-арт